Plaats in Indonesië
 Pondok Kelor (Sepatan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pondok Kelor (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java